Woodruff (Utah)
Woodruff (Carolina do Sul)
Condado de Woodruff

Desambiguações de topônimos